Юбарі (Хоккайдо)
Повіт Юбарі
Юбарі (крейсер)